Литвиново — нежилая обезлюдевшая деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Находится на юго-западе региона, в юго-восточной части района, в лесной болотистой местности .

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 30 марта 2015 года входила в Бояриновскую волость.

В апреле 2015 года волость упразднили и все её населённые пункты, в том числе Литвиново, были  включены в состав городского поселения Идрица.

Таким образом, в городском поселении Идрица две деревни с одинаковым названиям Литвиново.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района